Lubaczów – miasto w województwie podkarpackim
 Lubaczów – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim
 Lubaczów – stacja kolejowa w Lubaczowie

Zobacz też 
 Dekanat Lubaczów
 Lubaczów (gromada)
 Lubaczówka